Новогеоргиевский — деревня в Брединском районе Челябинской области России. Входит в Боровское сельское поселение.

География 
Расположен Новогеоргиевский в северной части района, на берегу реки Камышлы-Аят. Расстояние до районного центра, посёлка Бреды, 38 км. До центра сельского поселения село Боровое — 3 км, в 1 км проходит ветка ЮУЖД (направление Чел.— Оренбург)

История 
Поселок основан в 1912 на Георгиевской пустоши.

Население

Историческое население

Улицы 
 Дорожный переулок
 Переулок Мира
 Молодежная улица
 Набережная улица
 Речная улица
 Солнечная улица
 Степная улица
 Строительная улица
 Целинная улица
 Школьная улица
 Центральная улица

Инфраструктура 
 Школа
 Библиотека

Примечания 

Населённые пункты Брединского района